Der European Rugby Champions Cup 2022/23 (aus Sponsoringgründen Heineken Champions Cup genannt) ist die neunte Ausgabe des European Rugby Champions Cup, des wichtigsten europäischen Pokalwettbewerbs im Rugby Union (nimmt man den Vorgängerwettbewerb Heineken Cup hinzu, ist es die 28. Ausgabe). Es sind 24 Teams aus sechs Ländern beteiligt. Zu den bisherigen Teilnehmerländern England, Frankreich, Irland, Schottland und Wales kommt nach der Premierensaison der kontinentübergreifenden United Rugby Championship auch Südafrika hinzu (aus Italien hat sich keine Mannschaft qualifiziert).

Das Turnier beginnt im Dezember 2022. Das Finale soll am 20. Mai 2023 im Aviva Stadium in Dublin stattfinden. Titelverteidiger ist die französische Mannschaft Stade Rochelais. Die niederländische Biermarke Heineken ist weiterhin der Titelsponsor des Wettbewerbs. Somit wird der Vertrag verlängert, nachdem die bisherige Vereinbarung am Ende der Saison 2021/22 auslief.

Teilnehmer 
Die 24 Teilnehmer verteilten sich wie folgt:
 die ersten acht der English Premiership 
 die ersten acht der französischen Top 14
 die vier Gruppenbesten der United Rugby Championship (je ein irisches, südafrikanisches und walisisches Team sowie entweder ein schottisches oder italienisches Team); dazu die verbleibenden vier bestplatzierten Vereine der Liga, die ihre jeweilige Gruppe nicht gewonnen haben.

Modus 
Die Mannschaften werden in zwei Zwölfergruppen aufgeteilt. Die besten acht Mannschaften aus jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.-o.-Phase des Champions Cup, während die Mannschaften, die auf den Plätzen 9 bis 11 in jeder Gruppe landen, ins Achtelfinale des EPCR Challenge Cup 2022/23 einziehen.

Punkte werden wie folgt vergeben:
 vier Punkte für einen Sieg
 zwei Punkte für ein Unentschieden
 einen Bonuspunkt bei vier oder mehr Versuchen
 einen Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Differenz

Auslosung 
Die Auslosung fand am 21. Juli 2022 statt. Dabei werden die Vereine entsprechend der Platzierung in ihrer Liga eingeteilt. Die auf Platz 1 und 2 platzierten Vereine jeder Liga kommen in Stufe 1, die auf Platz 3 und 4 platzierten Vereine in Stufe 2, die auf Platz 5 und 6 platzierten Vereine in Stufe 3 und die auf Platz 7 und 8 platzierten Vereine in Stufe 4. In der Gruppenphase spielen die Teams von Stufe 1 zweimal zu Hause oder auswärts gegen die Teams der Stufe 4 in ihrer Gruppe (die nicht aus derselben Liga stammen), in ähnlicher Weise auch die Vereine aus Stufe 2 gegen jene aus Stufe 3.

Die Einteilung ist wie folgt:

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022
Rugby 2022
Rugby 2023